Уапакал 2. Сексион има више значења:

 Уапакал 2. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уапакал 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уапакал 2. Сексион (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уапакал 2. Сексион, Пунта Брава (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику